Казимир е мъжко име, със славянски произход.

Умалително име – Казик.

Католиците често го дават в чест на Свети Казимир -покровител на Полша, Литва и младежите.

Известни хора с това име 
 Свети Казимир – католически светец
 Казимир I, Казимир II, Казимир III, Казимир IV, Ян Казимир Ваза — владетели на Полша (Казимир I – княз/херцог, осталите — крале);

Географски понятия 
 Казимир (село) – село в България

Мъжки имена